Аллу — многозначный термин. Может означать:
 Аллу — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Аллу — необитаемый остров в районе Финского залива, в Балтийском море, Эстония.
Аллу, Бернар (род. 1975) — ивуарийский и французский футболист.
 Аллу, Эдуард (; 1820—1888) — французский адвокат и политик.
 Аллу Арджун (; род. 1982) — индийский актёр, снимающийся в фильмах на языке телугу.